„Wild" е дебютният студиен албум на австралийския певец Трой Сиван. Албумът е предшестван от издаването на TRXYE. Издаден е на 4 септември 2015 г.

Фон 
На 25 юли 2015 г., Трой обявява неговият албум на VidCon 2015 и го описва като албум от 6 песни, които ще ви представят това, което направих през 2015 година.

Песни

Бележки 

Дебютни албуми
Музикални албуми от 2015 година